Lista lodowców w Szwajcarii – jest to niepełny wykaz dużych lodowców w Szwajcarii wraz z porównaniem ich długości i powierzchni w latach 1850, 1973 oraz aktualnie (2000-2018). W tabeli podany jest także kanton, na terenie którego znajduje się lodowiec.

Wszystkie lodowce znajdują się w Alpach Szwajcarskich. Większość z nich znajduje się w Alpach Pennińskich i Berneńskich. Na obszarze chronionym Jungfrau-Aletsch znajdują się największe lodowce Alp.

W Szwajcarii lodowce znajdują się w czterech głównych zlewiskach rzecznych. Zlewiska Renu i Rodanu znajdują się po północnej stronie Alp, zlewisko Padu znajduje się po południowej stronie Alp. Zlewisko Dunaju znajduje się po wschodniej stronie Alp. Nie ma lodowców w szwajcarskiej części zlewiska Adygi.

W Alpach Szwajcarskich znajduje się około 1800 lodowców.

Linki zewnętrzne 

 Monitoring lodowców

Przypisy 

Listy geograficzne według państw